Гран-прі Монако 2019 (офіційно — Formula 1 Grand Prix de Monaco 2019) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 26 травня 2019 року на трасі Монте-Карло в Монако. Гран-прі Монако— шостий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону 2019 року.

Кваліфікація

Нотатки 
 1. П'єр Гаслі та Антоніо Джовінацці отримали штрафи з втратою трьох місць за перешкоджання іншим водіям під час кваліфікації.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

Гран-прі Монако
Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Травень 2019